Il doppio del torneo di tennis Toyota Princess Cup 2002, facente parte del WTA Tour 2002, ha avuto come vincitrici Svetlana Kuznecova e Arantxa Sánchez Vicario che hanno battuto in finale Petra Mandula e Patricia Wartusch 6–2, 6–4.

Teste di serie 

 Cara Black /  Elena Lichovceva (semifinali)
 Kim Clijsters /  Jelena Dokić (primo turno)

 Conchita Martínez /  Nicole Pratt (primo turno)
 Janet Lee /  Wynne Prakusya (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Toyota Princess Cup 2002